Вижи́ () — упразднённый кантон во Франции, в регионе Лотарингия, департамент Мозель, округ Мец-Кампань.

Численность населения кантона в 2007 году составляла 14 762 человека. Код INSEE кантона — 57 35. В результате административной реформы кантон упразднён. До марта 2015 года в состав кантона входило 23 коммуны, административный центр — коммуна Вижи.

Коммуны кантона

См. также  
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки  
 Национальный институт статистики 

Упразднённые кантоны департамента Мозель